Juan Pablo Arenas puede referirse a:

 Juan Pablo Arenas y Lavayén, prócer quiteño del 10 de agosto de 1809.
 Juan Pablo Arenas Núñez, futbolista chileno.